Heinemann (uitgeverij), Engelse uitgeverij
 Hermann von Heinemann (1812 - 1871), Duitse entomoloog
 Gustav Walter Heinemann (1899 - 1976), Duits president van de Bondsrepubliek Duitsland van 1969 tot 1974
 Heinrich Ludwig Heinemann (1911 - 1947), Duits militair, geëxecuteerd in Nederland
 Uta Ranke-Heinemann (1927 - 2021), Duitse theologe en publiciste